Башкирское восстание 1681−1684 годов (Сеи́товский бунт) — одно из крупных башкирских восстаний второй половины XVII века.

Причины восстания 
Основная причина коренилась в изданном указе (Указ от 16 мая 1681 года) царского правительства, провозгласивший курс на насильственную христианизацию башкир.

Место восстания 
Восстание охватило территорию от среднего течения реки Исеть на востоке до Волги на западе, от верховьев рек Яик (ныне река Урал) на юге до среднего течения Камы и Чусовой на севере.

Ходы боевых действий 
Основные силы восставших: башкиры, во главе стоял башкир из знатного рода Сеит-батыр. Первые выступления начались летом 1681 года в Ногайской и Сибирской даругах. Весной 1682 года развернулась массовая борьба: восставшие Казанской даруги нападали на Закамские крепости, основной удар в Осинской даруге был направлен на Кунгур, крепости и сёла, основанные Строгановыми на башкирских землях.

Многочисленные отряды повстанцев осадили Уфу, взяли Красный Яр, Ловашное и других, на западе — Пьяный Бор, Каракулино и другие объекты. К маю восстание охватило весь край. Безуспешные попытки подавить восстание вынудили правительство обратиться к башкирам с обещанием отменить указ и простить всех участников восстания. Часть восставших во главе с Кучуком Юлаевым прекратила борьбу и обратилась к правительству с челобитной, а другая часть, во главе с Сеитом, продолжила борьбу. 

Повстанцы установили связь с калмыцким тайшой Аюкой. В июле 1682 года калмыцкие отряды прибыли в Башкортостан. Восстание возобновилось. Башкиры и калмыки осадили Уфу и Мензелинск, подвергли нападению остроги, слободы и села, построенные на башкирских землях. С целью разорвать союз башкир с калмыками правительство начало переговоры с Аюкой и в начале 1683 года добилось его отказа поддерживать восстание. Но борьба продолжалась: весной-летом 1683 года повстанцы нападали на Закамские крепости, сожгли Вознесенский монастырь, осадили Солеваренный городок, Мензелинск и другие населенные пункты. На подавление восстания были собраны войска под командованием Ю. С. Урусова. Калмыцкий тайша Аюка с отрядом в 40 тысяч человек вторгся в пределы Башкортостана с тем, чтобы жестокими мерами принудить башкир отделиться от России и перейти под его власть. Жестокость калмыков заставила башкирских повстанцев прекратить борьбу против Российского царства. Этому способствовало и заявление царского правительства о том, что оно никогда не издавало указа о насильственном крещении мусульман.

Итоги восстания 
Упорство восставших вынудило российское правительство пойти на уступки: оно осудило захват башкирских земель, подтвердило вотчинные права башкир и отказалось от курса насильственной христианизации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 БАШКИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 17-18 вв  // Башкортостан: краткая энциклопедия.

XVII век в Башкортостане
Башкирские восстания
Восстания XVII века
1680-е годы в России